Юлия Игоревна Рахманова (род. 25 октября 1991 года) - казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Карьера 
Тренируется у Л.И. Никитенко в Алматы. 

Студентка Казахской академии спорта и туризма (Алматы).

Ссылки 
 
 Юлия Рахманова

Бегуны на средние дистанции Казахстана
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса